Anthaxia sepulchralis sepulchralis é uma subespécie de insetos coleópteros polífagos pertencente à família Buprestidae.

A autoridade científica da subespécie é Fabricius, tendo sido descrita no ano de 1801.

Trata-se de uma subespécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Anthaxia sepulchralis - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Anthaxia sepulchralis - NCBI Taxonomy Database
 Anthaxia sepulchralis - Global Biodiversity Information Facility
 Anthaxia sepulchralis - Encyclopedia of Life

Coleópteros polífagos de Portugal
sepulchralis
Coleópteros descritos em 1801